Hulanicki ist der Familienname folgender Personen:

 Andrzej Hulanicki (1933–2008), polnischer Mathematiker
 Barbara Hulanicki (* 1936), Modedesignerin

siehe auch:

 Barbara Hulanicka (1924–2012), polnische Innenarchitektin und Textilkünstlerin